Snookerns världsranking 1979/1980 var den professionella snookerrankingen för säsongen 1979/1980. Poängen baserades på resultaten från de tre senaste världsmästerskapen.

Snookerns världsranking
Snookersäsongen 1979/1980